Ла Калавера има више значења:

 Ла Калавера, Кинта де Алонсо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Калавера, Лас Пењитас (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калавера (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калавера (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калавера (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калавера (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калавера (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калавера (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Калавера (Сантијаго Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Калавера (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Калавера (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Калавера (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калавера (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику